Jakub Kosecki − polski piłkarz
 Roman Kosecki − polski piłkarz, działacz piłkarski, poseł na Sejm RP